Roberto García Moritán puede referirse a:

 Roberto García Moritán (diplomático) (1948–), diplomático de carrera argentino.
 Roberto García Moritán (político) (1979–), político argentino, legislador de la ciudad de Buenos Aires (2021-act).